Arpine Hovhannisyan (née en 1983), femme politique, avocate et ancienne ministre de la Justice arménienne ; 
 Artsrun Hovhannisyan (né en 1980), attaché de presse et analyste-expert militaire arménien ;
 Bagrat Hovhannisyan (1929-1990), réalisateur arménien ; 
 Kamo Hovhannisyan (né en 1992), footballeur international arménien ;
 Lilit Hovhannisyan (née en 1987), chanteuse de pop arménienne ;
 Nazeni Hovhannisyan (née en 1982), actrice, présentatrice de télévision et professeure de théâtre et de cinéma arménienne.

Patronyme arménien